Antonio Tozzi (1726-1812), compositeur italien ;
 Fabrizio Tozzi (né en 1970), astronome amateur italien ;
 Fausto Tozzi (1921-1978), réalisateur et scénariste italien ;
 	(1883-1920), écrivain italien ;
 Giorgio Tozzi (1923-2011), chanteur lyrique italo-américain ;
 Humberto Barbosa Tozzi, appelé plus couramment Humberto (1934-1980), joueur international de football brésilien, d'origine italienne ;
 Michel Tozzi (1945-), didacticien de la philosophie français ;
 Roberto Tozzi (1958-), athlète italien ;
 Tahyna Tozzi (1986-), actrice et top-model australienne ;
 Umberto Tozzi (1952-), chanteur italien.

Autre 
 (6011) Tozzi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes